Jenkinson ist der Familienname folgender Personen:

 Antony Jenkinson (1530–1611), britischer Diplomat
 Carl Jenkinson (* 1992), englisch-finnischer Fußballspieler
 Charles Jenkinson, 1. Earl of Liverpool (1727–1808), britischer Staatsmann
 Eric Jenkinson (* 1950), britischer Diplomat
 Ezra Jenkinson (1872–1947), englischer Komponist und Violinist
 Mark Jenkinson, britischer Politiker
 Robert Jenkinson, 2. Earl of Liverpool (1770–1828), britischer Politiker, Mitglied des House of Commons und Premierminister
 Thomas Jenkinson (* 1975), britischer Drill ’n’ Bass-Musiker, bekannt als Squarepusher